Bryan puede referirse a:

Personas 
 Bryan Adams, músico canadiense.
 David Bryan, músico, miembro y teclista de Bon Jovi]
 Bryan Habana, jugador de rugby sudafricano.
 Bryan Singer, director, productor y guionista de cine estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 H.F.Bryan - Hilah F. Bryan
 Bryan - Mary Katherine Bryan 1877-?
 M.M.Bryan - Mary McIlwaine Bryan fl. 1896-1917
 V.S.Bryan - Virginia Schmitt Bryan 1922-

Localidades 
 Bryan (Ohio)
 Bryan (Texas)
 Municipio de Bryan (condado de Boone, Arkansas)
 Municipio de Bryan (condado de Thurston, Nebraska)
 Municipio de Bryan (condado de Surry, Carolina del Norte)